Татаровка — название населённых пунктов на Украине и в Молдавии:
 Татаровка — село в Бобровицком районе Черниговской области.
Татаровка — до 1946 г. название села Бережанка в Тростянецком районе Винницкой области.
Татаровка — до 1946 г. название села Камышеватое в Новоукраинском районе Кировоградской области.
 Татаровка — до 1946 г. название села Веселиновка в Славутском районе Хмельницкой области.
Татаровка — до 1946 г. название села Софиевка в Носовском районе Черниговской области.
 Старая Татаровка — село в Сорокском районе Молдавии.
 Новая Татаровка — село в Сорокском районе Молдавии.